Белфонт има више значења:
 Белфонт (Делавер)
 Белфонт (Арканзас)
 Белфонт (Кентаки)
 Белфонт (Пенсилванија)